Amerikai Egyesült Államok
 Clinton (Alabama)
 Clinton (Arkansas)
 Clinton (Connecticut)
 Clinton (Észak-Karolina)
 Clinton (Georgia)
 Clinton (Illinois)
 Clinton (Ripley megye, Indiana)
 Clinton (Vermillion megye, Indiana)
 Clinton (Iowa)
 Clinton (Amador megye, Kalifornia)
 Clinton (Lassen megye, Kalifornia)
 Clinton (Oakland), Kalifornia
 Clinton (Kansas)
 Clinton (Kentucky)
 Clinton (Louisiana)
 Clinton (statisztikai település, Maine)
 Clinton (város, Maine)
 Clinton (Maryland)
 Clinton (statisztikai település, Massachusetts)
 Clinton (város, Massachusetts)
 Clinton (Michigan)
 Clinton (Minnesota)
 Clinton (Mississippi)
 Clinton (Henry megye, Missouri)
 Clinton (Phelps megye, Missouri)
 Clinton (Montana)
 Clinton (Nebraska)
 Clinton (New Jersey)
 Clinton (Clinton megye, New York)
 Clinton (Dutchess megye, New York)
 Clinton (Oneida megye, New York)
 Clinton (Boone megye, Nyugat-Virginia)
 Clinton (Ohio megye, Nyugat-Virginia)
 Clinton (Tennessee)
 Clinton (DeWitt megye, Texas)
 Clinton (Harris megye, Texas)
 Clinton (Hunt megye, Texas)
 Clinton (Utah)
 Clinton (Virginia)
 Clinton (Washington)
 Clinton (Barron megye, Wisconsin)
 Clinton (község, Rock megye, Wisconsin)
 Clinton (város, Rock megye, Wisconsin)
 Clinton (Vernon megye, Wisconsin)

 Ausztrália
 Clinton (Dél-Ausztrália)
 Clinton (Queensland)

 Kanada
 Clinton (Brit-Columbia)
 Clinton (Ontario)

 Új-Zéland
 Clinton (Dél-Otago)

Egyéb
 Clinton, családnév
 Clinton, keresztnév
 Clinton, film
 Clinton, komp
 Clinton, szőlőfajta